Rovné ist der Name mehrerer Orte

in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Rimavská Sobota, siehe Rovné (Rimavská Sobota)
 einer Ortschaft im Okres Humenné, siehe Rovné (Humenné)
 einer Ortschaft im Okres Svidník, siehe Rovné (Svidník)
 Veľké Rovné, Gemeinde im Okres Bytča

In Tschechien:
 Rovné, Ortsteil von Bystřice nad Pernštejnem, Okres Žďár nad Sázavou 
 Rovné, Ortsteil von Dobré, Okres Rychnov nad Kněžnou  
 Rovné, Ortsteil von Krabčice, Okres Litoměřice 
 Rovné, Grundsiedlungseinheit von Starý Hrozenkov, Okres Uherské Hradiště
 Kladenské Rovné, Ortsteil von Kájov, Okres Český Krumlov

Siehe auch:
 Rowne